Архимандрит Феоген (в миру Василий Львович Козырев, 27 января 1862, Санкт-Петербург — 12 июля 1939, Коми АССР) — архимандрит Русской православной церкви. В 2000 году причислен к лику святых Русской православной церкви.

Биография 
Родился в семье, близкой к царскому двору. Окончил Александровскую гимназию (1883). Был женат, овдовел, его сын Николай после прихода к власти большевиков эмигрировал за границу. Сам же Василий Львович, скрываясь от новой власти, поселился в Мещовском Георгиевском монастыре Калужской губернии, где в 1924 году был пострижен в монашество, а в 1926 году был рукоположен во иеромонаха. Затем жил в Мосальске, где архиереем был епископ Герман (Вейнберг). В 1930 году вместе с владыкой Германом переехал в Алма-Ату, где служил в Николо-Кучугурской церкви. С 1932 года — архимандрит.

В 1932 году вместе с епископом и всем клиром церкви был арестован — все они были обвинены в участии в контрреволюционной организации церковников. 25 июня 1933 года Тройкой при полномочном представительстве ОГПУ в Казахстане приговорён к трём годам ссылки в Западную Сибирь, в 1933—1935 годах был ссыльным в городе Таре Омской области. В декабре 1935 вернулся в Алма-Ату, где вновь служил в Николо-Кучугурской церкви, но уже в марте следующего года был вновь арестован и выслан в Чимкент.

1 декабря 1936 года арестован в Чимкенте по обвинению в антисоветской и контрреволюционной деятельности под видом религии. 21 мая 193 года приговорён к пяти годам ссылки в Северную область. Находился в местах заключения в Коми АССР, где и скончался.

На Юбилейном Архиерейском соборе Русской православной церкви в августе 2000 году был причислен к лику святых.

Ссылки 
 Жизнеописание
 Крест на красном обрыве
 Биография

Персоналии:Мосальск
Архимандриты Русской православной церкви
Священнослужители, репрессированные в СССР
Умершие в ГУЛАГе
Новомученики и исповедники Церкви Русской
Канонизированные в XX веке
Священномученики